Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Masełko – polski i amerykański chemik
 Zdzisław Masełko – polski hokeista